Monplaisir oder Mon plaisir (französisch Mein Vergnügen) ist der Name von:

 Monplaisir (Bayreuth) in Bayreuth
 Mon plaisir (Puppenstadt) in Arnstadt
 Schloss Mon Plaisir in Erlangen 
 Schloss Monplaisir vor Hannover, zuvor auch Fantaisie und Monrepos genannt, siehe Torhäuser im Georgengarten
 Monplaisir, Stadtteil von Lyon
 Schloss Monplaisir in Niederwürzbach
 Schloss Monplaisir in Schwedt/Oder
 Schloss Monplaisir im Park von Schloss Peterhof